USNO est un sigle qui désigne :
 United States Naval Observatory, un des plus anciens observatoires astronomiques situé aux États-Unis d'Amérique
 un catalogue d'étoiles compilé par l'observatoire du même nom